Ищеино’ — крупное село Краснинского района Липецкой области. Центр Ищеинского сельсовета.

Расположено на автодороге Красное — Сергиевское. Из Ищеино тянется дорога до Верхнего Брусланова.

Возникло не позднее конца XVII века: упоминается в документах 1705 года .

В Ищеино есть церковь. В центре села — четыре пруда.

Население

Примечания

Внешние ссылки 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Ищеино

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)